Козёл — самец домашней козы (), некоторых других животных (Горный козёл, Безоаровый козёл). Также может означать:

Топонимы 
 Козёл — посёлок в составе Черноборского сельсовета Быховского района Могилёвской области Белоруссии.
 Козёл — деревня в Подляском воеводстве Польши.
 Козёл — прежнее название (1920—1960) посёлка городского типа Михайло-Коцюбинское в Черниговском районе Черниговской области Украины.

Профессиональные жаргонизмы 
 Козёл (или козление) — авиационный термин, обозначающий отделение (отскок) самолёта при посадке после касания шасси от взлётно-посадочной полосы.
 «Козёл» — химико-технологический термин, наряду с выражением «» использующийся для описания дефектов при производстве литого (не экструзионного) оргстекла.
 «Козёл» (также «козелок») — жаргонное название автомобилей ГАЗ-69 и УАЗ-469.
 «Козёл» — кусок металла, застывший внутри плавильной печи или в емкости для транспортировки расплавленного металла в результате ошибки, нештатной ситуации или преднамеренного вредительства.

Другое 
 «Козёл» — один из вариантов карточной игры.
 «Козёл» — один из вариантов игры в домино. 
 Козёл — гимнастический снаряд.



См. также 
 
 
 
 Козел-Ил

Примечания